Сан Хуан Баутиста Коистлавака има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Коистлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Коистлавака (Сан Хуан Баутиста Коистлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику